Pettenella steht für:

 Giovanni Pettenella, italienischer Radsportler
 Carrozzeria Pettenella, ehemaliger italienischer Automobilhersteller